Платон Павлов:
 Павлов, Платон Васильевич (1823—1895) — русский историк, общественный деятель. Из дворян.
 Павлов, Платон Петрович (1834—1904) — генерал от инфантерии, участник войн Крымской, Кавказской и русско-турецкой 1877—1878 гг., начальник штаба Кавказской армии.